Rozgrywki Priemjer-Ligi w sezonie 2014/15 były 22. w historii rosyjskiej najwyższej klasy rozgrywkowej. Rozpoczęły się w lipcu 2013 roku, a zakończyły w maju 2014. W lidze wzięło udział szesnaście drużyn, w tym dwie, które awansowały z Pierwszej Dywizji – Urał Jekaterynburg i Tom Tomsk. Królem strzelców został Ałan Dzagojew z CSKA, a jego drużyna zdobyła mistrzostwo Rosji.

Drużyny

Tabela 
 

|}

Lider kolejka po kolejce

Wyniki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

Baraże 

W nawiasach podano wyniki po 1. połowie

Zobacz też 
 Pierwyj diwizion (2013/2014) – rozgrywki na drugim poziomie ligowym
 Wtoroj diwizion (2013/2014) – rozgrywki na trzecim poziomie ligowym

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rosji
2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
2013 w Rosji
2014 w Rosji